Divisione Nazionale 1928/1929 (z wł. Dywizja Narodowa) – 29. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Direttorio Divisioni Superiori, które odbyły się od 30 września 1928 do 7 lipca 1929. Mistrzem została , zdobywając swój drugi tytuł.

Organizacja 
Były to trzecie i ostatnie mistrzostwa Włoch przed reformą i ustanowieniem nowej nazwy Serie A, organizowane na szczeblu krajowym, powierzone nowemu faszystowskiemu organowi zwanemu Direttorio Divisioni Superiori (pol. Dyrekcja Dywizji Najwyższych).

Liczba uczestników została zwiększona z 22 do 32 drużyn. , , , , , , , ,  i  dołączyli z Prima Divisione. Kluby Divisione Nazionale podzielono na dwie grupy po 16 drużyn. Następnie dwie najlepsze drużyny z obydwóch grup rozegrały pomiędzy sobą mecz finałowy. Pierwsze dziewięć zespołów z każdej grupy awansowało do zreformowanych rozgrywek Serie A w sezonie 1929/30.

Kluby startujące w sezonie 
 Grupa A

 Grupa B

Eliminacje

Grupa A 

|}

Grupa B 

|}

Eliminacje Pucharu Mitropa 
 30 maja 1929, Turyn.
 –  1:0

 30 maja 1929, Mediolan.
 –  2:2 pd.

Rewanż
 12 czerwca 1929, Genua.
 –  1:1 pd.

Genoa została wylosowana i zagrała razem z Juventusem w Pucharze Mitropa

Kwalifikacje do Serie A (potem anulowane) 
 23 czerwca 1929, Mediolan.
 –  2:2 pd.

Pomimo remisu, baraż nie został powtórzony po decyzji FIGC o zwiększeniu liczby drużyn dopuszczonych do Serie A, co umożliwiło Lazio i Napoli udział w najwyższej klasie w celu uzyskania szerszej reprezentacji środkowych Włoch. Również , która zajęła 9 miejsce w grupie i powinna spaść do Serie B, została zakwalifikowana do Serie A.

Finały krajowe 
 23 czerwca 1929, Bolonia.
 –  3:1

 30 czerwca 1929, Turyn.
 –  1:0

Powtórka
 7 lipca 1929, Rzym.
 –  1:0

 została mistrzem Włoch

Skład mistrzów 
 Mario Gianni
 Eraldo Monzeglio
 Felice Gasperi
 Pietro Genovesi
 Gastone Baldi
 Alfredo Pitto
 Federico Busini I
 Giuseppe Della Valle III
 Angelo Schiavio
 Antonio Busini III
 Giuseppe Muzzioli
 Trener: Hermann Felsner

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1928 w piłce nożnej
1929 w piłce nożnej
1928 we Włoszech
1929 we Włoszech